opal – minerał
 Opal – typ dwumasztowych jachtów drewnianych z ożaglowaniem typu jol budowanych w latach 1965-1984 przez Stocznię Jachtową im. Josepha Conrada w Gdańsku
 jacht Opal - pierwszy jacht typu Opal (obecnie: Strażnik Poranka)
 Opal – System Niejawnej Poczty Internetowej "Opal"
 opal – cienka tkanina bawełniana
 OPAL (Ostsee Pipeline Anbindungs-Leitung) – niemiecki gazociąg
 Opal – wielozadaniowy w pełni amfibijny transporter opancerzony
 Opal – polski telewizor produkowany przez WZT
 Opal – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia, w hrabstwie Fauquier
 Opal – miasto w USA, w stanie Wyoming, w hrabstwie Lincoln
 OPAL – Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny

Zobacz też 
 „Opale” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej

Przypisy